Э́лисон Го́ринг (; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (1983).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу